Змагання з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 2 серпня і складались з попередніх запливів та фіналу.

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:48.

Фінал

Фінал відбувся о 17:42.

Примітки 

400 метрів вільним стилем (чоловіки)